Dit is de wereldranglijst voor mannen van juli 2019 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 25 juli 2019.

Mannen 07